Der Škoda Kamiq ist ein Sport Utility Vehicle (SUV) des tschechischen Automobilherstellers Škoda, das seit 2019 gebaut wird.
Er ist dem Seat Arona und dem VW T-Cross technisch eng verwandt (siehe unten).

In China produziert das Joint Venture Shanghai Volkswagen ebenfalls einen PKW namens Škoda Kamiq. Dieser basiert jedoch auf der PQ34-Plattform, die schon 1997 der VW Golf IV nutzte. Dieser Kamiq wird seit Juni 2018 ausschließlich auf dem chinesischen Markt angeboten.

Geschichte

Konzeptfahrzeug Vision X 
Ein Jahr vor der offiziellen Premiere des Kamiq zeigte Škoda auf dem 88. Genfer Auto-Salon im März 2018 mit dem Konzeptfahrzeug Škoda Vision X einen ersten Ausblick auf ein Kompakt-SUV unterhalb des Škoda Karoq. Angetrieben wurde das Konzeptfahrzeug von einer Erdgasvariante des 1,5-Liter-TSI-Motors vom Typ VW EA211 evo. Die Leistung wurde mit 96 kW (130 PS) und 250 Nm Drehmoment angegeben, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h mit 9,3 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit mit 200 km/h. Die CO2-Emission gab Škoda mit 89 g/km an.

Serienmodell 
Im März 2019 präsentierte Skoda ebenfalls in Genf die Serienversion des Kamiq. Sie wird seit Ende Juni 2019 verkauft. Die ersten Fahrzeuge wurden im September 2019 ausgeliefert. Im Januar 2020 präsentierte Škoda den Kamiq in der Ausstattungsvariante Scoutline. Sie ist durch Offroad-Applikationen gekennzeichnet und kam im Juni 2020 in den Handel.

Plattform 
Der Kamiq basiert, wie auch der Seat Arona und der VW T-Cross, auf der MQB-A0-Plattform.
Im Volkswagen-Konzern ähnelt der Kamiq von den Abmessungen her aber dem Audi Q2 und dem VW T-Roc. Er ist – wie auch der Škoda Scala – größer als die anderen Modelle auf der A0-Plattform.

Technische Daten 
Basismotorisierung im Kamiq ist ein Einliter-Dreizylindermotor mit 70 kW (95 PS). Er hat ein 5-Gang-Schaltgetriebe. Alle anderen Motorisierungen sind entweder mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe oder einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet. Alle Varianten haben Vorderradantrieb; Allradantrieb ist auch gegen Aufpreis nicht erhältlich.

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2019 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 57.562 Škoda Kamiq neu zugelassen worden. Mit 20.850 Einheiten war 2020 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombilimousine